Никола́й Ано́сов:
 Аносов, Николай Константинович (1923—1984) — Герой Советского Союза. 
 Аносов, Николай Павлович (1900—1962) — советский композитор, пианист, педагог, историк и теоретик дирижирования.
 Аносов, Николай Павлович (1835—1890) — горный инженер, основатель золотого промысла в Амурской области.
 Аносов, Николай Степанович (1866—1920) — русский военачальник, генерал-майор.